Het seizoen 1990/91 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Hattem en MEP als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1991/92. 

Alkmaar, Deventer, EHV en Alliance degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1990
Hockey in 1991
Overgangsklasse hockey